Klarevatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klarevatten (Romelanda socken, Bohuslän), sjö i Kungälvs kommun,  (2,08 ha)
Klarevatten (Spekeröds socken, Bohuslän), eller Äggdals sjö i Stenungsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn